El Torneig de Bogotà 2014, conegut oficialment com a Copa Claro Colsanitas 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 22a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i el 13 d'abril de 2014 al Club Campestre El Rancho de Bogotà, Colòmbia.

La tennista francesa Caroline Garcia va fer doblet guanyant el títol individual i de dobles, amb la curiositat que era el seu primer títol en ambdues categories.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2014
WTA Tour 2014